Nikolajev kan syfta på:

Mykolajiv – stad i Ukraina
Andrijan Nikolajev – sovjetisk kosmonaut
Tatiana Nikolajeva – rysk pianist
Maria Nikolajeva – rysk-svensk litteraturvetare
Jelena Nikolajeva – rysk tävlingsgångare

Ryska efternamn